Morgia ima više značenja:
 Morgia, Campobasso
 Morgia, Chieti